Macskaszem: ásványi anyag
Macskaszem: járműveken és a közutak mentén található fényvisszaverő eszköz
Macskaszem: 1985-ös amerikai film
Macskaszem: süteményfajta
Macskaszem: a háromszínű árvácska egyik népies neve
Macskaszem-köd: csillagászati objektum